A72 steht für:
 internationaler Sternwarten-Code A72 für die Volkssternwarte Adolph Diesterweg in Radebeul, Sachsen

Autostraßen:
 Autoroute A72 in Frankreich
 Autovía A-72 in Spanien
 Bundesautobahn 72 in Deutschland
 A72 road, eine Fernstraße in Schottland

A72